Megalonaias är ett släkte av musslor. Megalonaias ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Målarmusslor
Megalonaias